Luna (mitologia)
 Luna (foguete)
 Luna (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
 Programa Luna — programa espacial soviético
 Luna (árvore) - Sequóia-vermelha ocupada durante 738 dias pela ativista Julia Butterfly Hill

Geografia 
 Condado de Luna — condado do estado de Novo México, Estados Unidos
 Luna (Cluj) — comuna romena
 Luna (Saragoça) — município na província de Saragoça, Espanha

Música 
 Luna (artista) — cantora sul-coreana do grupo feminino F(x)
 Luna (cantora ucraniana) — cantora e modelo ucraniana
 La Luna (álbum) — álbum de Sarah Brightman
 Luna (banda) — banda americana

Cinema e TV 
 La Luna — curta-metragem estadunidense
 Luna (filme alemão) — filme de Khaled Kaissar (2017)
 Luna (filme francês) — filme de Elsa Diringer (2017)

Desambiguações de topônimos